Густац може да се односи на:

 Густац (Лавса), острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Густац (Корнат), острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Густац (Жут), острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.